Ljadowa ist 

ein Orts- und Flussname in der Ukraine:

 Ljadowa, Nebenfluss des Dnister, siehe → Ljadowa (Fluss)
 Ljadowa, Dorf im Rajon Bar in der Oblast Winnyzja, siehe → Ljadowa (Bar)
 Ljadowa, Dorf im Rajon Mohyliw-Podilskyj in der Oblast Winnyzja, siehe → Ljadowa (Mohyliw-Podilskyj)

der Nachname von:

 Jelena Igorewna Ljadowa (* 1980), russische Schauspielerin
 Ljubow Alexejewna Ljadowa (* 1952), sowjetische Skilangläuferin
 Wera Alexandrowna Ljadowa (1839–1870), russische Tänzerin, Sängerin und Schauspielerin.